Recensement en liste nominative des habitants et habitantes dans les communes et les départements durant le . Chiffres issus de la collection L'état de la France (caricature de Cabu en couverture de l'édition 1987) et des statistiques de Insee.

Notes et références 

Démographie en France